Pro/p(r)ose Magazine est une revue littéraire et culturelle publiée en ligne, le dernier dimanche tous les deux mois. Elle a été fondée en 2017 à Metz par Karen Cayrat, autrice et traductrice, qui en est l'actuelle directrice de publication, et Daphné Schiel-Bolsigner.

Description 
La revue se consacre à la littérature générale, contemporaine. Chaque numéro rassemble des textes inédits, aussi bien des fictions (formats courts, nouvelles, extraits de roman etc), des poèmes et des proses poétiques, que des critiques littéraires et culturelles. Elle fait paraître en sus de ses numéros habituels, un numéro thématique par an. Accompagnant l'intitulé du périodique un sous-titre est lisible  : « un magazine, des mots, des (contre-)cultures ».

Ligne éditoriale 

Pro/p(r)ose Magazine se positionne à la fois en continuité de la tradition littéraire (détournant par exemple certains éléments typiques des revues imprimées d'antan ou de mouvements littéraires et artistiques pour leur rendre hommage) et en rupture (à contre-courant, à l'écart des sentiers battus et se présente comme un « espace en perpétuelle évolution »). La revue est exclusivement numérique.

Références

Liens externes 

 Site officiel

Revue littéraire francophone
Revue littéraire en France